Pycnothyriella är ett släkte av svampar. Pycnothyriella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pycnothyriella